Omega Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Omega Township (Arkansas)
 Omega Township (Illinois)
 Omega Township (Iowa)
 Omega Township (Oklahoma)